Petropavlovsk pode se referir a:
Petropavl - Cidade do Cazaquistão, também conhecida como Petropavlovsk;
Petropavlovsk-Kamchatski - Cidade da Rússia;
Petropavlovsk (couraçado de 1911) - Encouraçado russo da Classe Gangut.
Petropavlovsk (couraçado de 1894) - Encouraçado russo da Classe Petropavlovsk.
Petropavlovsk é nome de várias colônias rurais da Rússia.

Desambiguação